Disgorge steht für:

 Disgorge (mexikanische Band), eine mexikanische Death-Metal- und Goregrind-Band
 Disgorge (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Death-Metal-Band